Die A Grupa 1958 war die 34. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. ZDNA Sofia wurde zum fünften Mal in Folge und zum insgesamt achten Mal Meister.

Modus 
Diese Saison wurde als Übergangssaison gespielt, weil vom Kalenderjahr-Rhythmus auf Herbst/Frühjahr umgestellt wurde. Daher traten die zwölf Mannschaften nur einmal gegeneinander an. Am Saisonende gab es weder Absteiger noch Aufsteiger.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1958
Fußballsaison 1958